Hans Völter ist der Name folgender Personen: 

* Hans Völter (Pfarrer) (1877–1972), deutscher Pfarrer 
 Hans Völter (Politiker) (1890–1944), deutscher Politiker (SPD), MdR